Jastrzębiec – herb szlachecki
 jastrzębiec (Geranospiza caerulescens) – gatunek ptaka z rodziny jastrzębiowatych
 jastrzębiec (Hieracium) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych

 W Polsce
 Jastrzębiec – część wsi Jugów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Jastrzębiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Jastrzębiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Jastrzębiec – przysiółek wsi Wola Uchańska w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie
 Jastrzębiec – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn
 Jastrzębiec – część wsi Bełdów-Krzywa Wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki
 Jastrzębiec – część wsi Garbatka w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola 
 Jastrzębiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe
 Jastrzębiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Kuryłówka
 Jastrzębiec – część wsi Drohobyczka w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Jastrzębiec – przysiółek wsi Miłoszewo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia
 Jastrzębiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Jastrzębiec – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Jastrzębiec – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

 Jastrzębiec – gromada

 Jastrzębiec – potok, dopływ Skawicy
 Jastrzębiec – szczyt w Górach Izerskich
 Jastrzębiec – szczyt w Górach Izerskich

 Inne
 Zdzisław Peszkowski, pseudonim Jastrzębiec
 Jastrzębiec, dawna wieś na Ukrainie, obecnie część wsi Hannusiwka (Hansuowce)